Dörffling ist ein deutscher Familienname.

Namensinhaber sind
 Georg Conrad Dörffling, (18. Jahrhundert), Gothaer Hofmaler (Dreifaltigkeitskirchen in Gräfenhain und Finsterbergen)
 Pistor Dörffling, (18. Jahrhundert), Gothaer Hofmaler, (Kirche in Mechterstädt)
 Dörffling und Franke, Leipziger Buchverlag im 19. Jahrhundert

Siehe auch:
 Dörfling